Localidades na Austrália
Newport (Nova Gales do Sul) 

Localidades nos EUA
Newport (Arkansas)
Newport (Carolina do Norte)

Newport (Carolina do Sul) 
Newport (Delaware) 
Newport (Indiana)
Newport (Kentucky) 
Newport (Maine) 
Newport (Michigan) 
Newport (Minnesota)
Newport (Nova Hampshire)
Newport (Nova Iorque) 
Newport (Oregon) 
Newport (Pensilvânia)
Newport (Rhode Island)
Newport (Tennessee)
Newport (Vermont) 
Newport (Washington)
Newport (Wisconsin) 
Newport Beach 
Newport News 
New Port Richey

Localidades no Reino Unido
Newport (Cornualha) - na Inglaterra
Newport (Ilha de Wight) - na Inglaterra
Newport (Shropshire) - na Inglaterra
Newport Pagnell -  na Inglaterra
Newport (País de Gales) - no País de Gales
Newport (Pembrokeshire) - no País de Gales
Newport-on-Tay - na Escócia

Localidades na Irlanda
Newport (Condado de Mayo) 
Newport (Condado de Tipperary) 

Lugares fictícios
Cidade de New Port - megacidade fictícia da série Ghost in the Shell

Navios
USS Newport (LST-1179)
USS Newport News (SSN-750)

Desambiguações de topônimos
!Desambiguações mal formatadas